Антс Аугустович Кыверялг (10 ноября 1926, Вильянди — 21 июля 2017, Таллин) — советский и эстонский , действительный член АПН СССР (1989), иностранный член РАО (1999).

Доктор педагогических наук, профессор.

Сфера научных интересов: методика педагогических исследований, трудовое обучение и воспитание, профессиональная ориентации молодёжи.

Ссылки 
 

Иностранные члены РАО